Преступление и наказание (фильм):

Экранизации романа Ф. М. Достоевского 
 Преступление и наказание (фильм, 1913) — 1913, Россия
 Преступление и наказание (фильм, 1956) — 1956, Франция
 Преступление и наказание (фильм, 1969) — 1969, СССР
 Преступление и наказание (фильм, 1983) — 1983, Финляндия
 Преступление и наказание (фильм, 1987) — 1987, Польша
 Преступление и наказание (фильм, 1998) — 1998, США
 Преступление и наказание по-американски — 2000, США
 Преступление и наказание (фильм, 2002) () — 2002, Россия, США, Польша
 Преступление и наказание (телесериал, 2007) — 2007, Россия

Экранизация комедии М. М. Зощенко 
 Преступление и наказание (фильм, 1940) — СССР, 1940.
 «Преступление и наказание» — первая новелла в фильме «Не может быть!», режиссёр Л. Гайдай (СССР, 1975).

Примечания